Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 1966 je šestindvajseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 17. in 27. februarjem 1966 v Oslu, Norveška, v desetih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na FIS 
 

1966
1966 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Šport v Oslu